Gymnasiumstraße steht für:

 Gymnasiumstraße (Albstadt)
 Gymnasiumstraße (Altensteig)
 Gymnasiumstraße (Amberg)
 Gymnasiumstraße (Balingen)
 Gymnasiumstraße (Biberach an der Riß)
 Gymnasiumstraße (Büdingen)
 Gymnasiumstraße (Ebern)
 Gymnasiumstraße (Ehingen/Donau)
 Gymnasiumstraße (Filderstadt)
 Gymnasiumstraße (Hadamar)
 Gymnasiumstraße (Hechingen)
 Gymnasiumstraße (Heilbronn)
 Gymnasiumstraße (Heppenheim)
 Gymnasiumstraße (Ingolstadt)
 Gymnasiumstraße (Karlsruhe)
 Gymnasiumstraße (Köln)
 Gymnasiumstraße (Landau in der Pfalz)
 Gymnasiumstraße (Laupheim)
 Gymnasiumstraße (Mainz)
 Gymnasiumstraße (Münnerstadt)
 Gymnasiumstraße (Neckarsulm)
 Gymnasiumstraße (Neuenstadt am Kocher)
 Gymnasiumstraße (Nidda)
 Gymnasiumstraße (Offenburg)
 Gymnasiumstraße (Pforzheim)
 Gymnasiumstraße (Rheinau)
 Gymnasiumstraße (Rimbach)
 Gymnasiumstraße (Saarlouis)
 Gymnasiumstraße (Schweinfurt)
 Gymnasiumstraße (Schwäbisch Hall)
 Gymnasiumstraße (Sigmaringen)
 Gymnasiumstraße (Stutensee)
 Gymnasiumstraße (Stuttgart)
 Gymnasiumstraße (Tauberbischofsheim)
 Gymnasiumstraße (Waghäusel)
 Gymnasiumstraße (Wien) 
 Gymnasiumstraße (Wiesloch)
 Gymnasiumstraße (Winnweiler)
 Gymnasiumstraße (Worms)
 Gymnasiumstraße (Zweibrücken)